Sainte-Marie-du-Mont est le nom de deux communes françaises : 

 Sainte-Marie-du-Mont (Isère), dans le département de l'Isère, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Sainte-Marie-du-Mont (Manche),  dans le département de la Manche, en région Normandie.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France